Села:
 Михалків — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Михалків — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район